A sport történelem során az alábbi jégkorongligákat nevezték Central Hockey League-nek

Ma is létező ligák
Central Hockey League (junior): egy junior liga Kelet-Ontarióban

Megszűnt ligák

Central Hockey League (1925–1926): egy félprofi liga 
Central Hockey League (1931–1935): egy alsóbb osztályú profi liga
Central Hockey League (1951–1960): egy senoir amatőr liga
Central Hockey League (1963–1984): egy alsóbb osztályú profi liga ("Central Professional Hockey League" néven is létezett)
Central Hockey League (1992–2014): egy alsóbb osztályú profi liga Észak-Amerikában